Wołłejko este un nume de familie de origine poloneză. Printre personalitățile care poartă acest nume se află următorii:

 Czesław Wołłejko - actor polonez și regizor de teatru, soțul actriței Halina, tatăl actrițelor Jolanta și Magdalena
 Halina Czengery-Wołłejko - actriță poloneză, mama actrițelor Jolanta și Magdalena
 Izabella Wołłejko-Chwastowicz - funcționară și diplomată poloneză
 Jolanta Wołłejko - actriță poloneză, fiica Halinei și a lui Czesław, sora mai mare a Magdalenei
 Magdalena Wołłejko - actriță poloneză, fiica Halinei și a lui Czesław, sora mai mică a Jolantei

Nume de familie poloneze